Glenda Nicácio (Minas Gerais, 1992) é uma cineasta, produtora executiva e diretora de arte brasileira.

Carreira 
Nascida em Minas Gerais e graduada pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, onde Nicácio desenvolve uma série de atividades voltadas à prática do cinema e educação nas escolas públicas daquela região. Fundou, conjuntamente com Ary Rosa, a produtora de cinema Aroma Filmes, onde produziram a trilogia de longas-metragens ficcionais Cafe Com Canela (2017),  A Ilha (2018) e Até o Fim (2020).

Embora atue como co-diretora juntamente com Ary Rosa, Glenda é considerada a primeira mulher negra a dirigir um longa de ficção no Brasil após um hiato de 35 anos (o primeiro filme de ficção dirigido por uma mulher negra foi Amor Maldito de Adélia Sampaio, em 1984), em 2019, a diretora negra Viviane Ferreira também lançou o longa Um Dia de Jerusa. A dupla produziu uma número considerável de filmes em relativamente pouco tempo (três filmes em três anos) e desde seu primeiro experimento, o Café com Canela, despontou em festivais e cineclubes pela sua energia inventiva e temáticas sensíveis ligadas a experiência de negritude.

Obra

Referências 
Entrevista com Glenda Nicácio (Almanaque Virtual / 2018) - http://almanaquevirtual.com.br/entrevista-com-glenda-nicacio-sobre-ilha/

" Ary Rosa e Glenda Nicácio, a dupla que dirige a ascensão do cinema do Recôncavo" (Correio Jornal Online / 2020) - https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/ary-rosa-e-glenda-nicacio-a-dupla-que-dirige-a-ascensao-do-cinema-do-reconcavo/

referências externas 
Glenda Nicácio no IMDB: http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-817394/